Dieter Kley ist der Name folgender Personen:

* Dieter Kley (Motorsportler), deutscher Motorsportler
 Dieter Kley (Physiker), deutscher Physiker 
 Dieter Kley (Richter) (* 1950), deutscher Jurist